

Portugal 
 Mêda — cidade no distrito da Guarda
 Mêda (freguesia) — freguesia da cidade de Mêda
 Medas — freguesia do concelho de Gondomar
 Meda de Mouros — freguesia do concelho da Tábua

Itália 
 Meda (Itália) — comuna italiana da região da Lombardia

Outros 
 Língua meda ou meda — idioma indo-iraniano falado pelos medos durante a Antiguidade
 Meda fulgida — espécie de peixe actinopterígeo da família Cyprinidae

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística